«Волк 359» () — телефильм, 8 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов. Режиссёр: Ласло Бенедек. В ролях — Патрик О'Нил, Сара Шейн, Питер Хаскелл, Бен Райт, Дебни Колман.

Вступление

Сюжет 
Работая от имени корпоративных интересов, учёный Джонатан Меридит создал миниатюрную версию отдалённой планеты в своей лаборатории. Когда, наряду с развивающимся экспериментом, в новом мире развивается таинственная форма жизни, Меридит должен взвесить ценность этого эксперимента — ввиду возможных опасностей.

Заключительная фраза

Интересные факты 
 Название фильма получено от одноимённой звезды, расположенной в относительной близости от Земли.
 Песчаный зверь из предыдущего эпизода «Невидимый враг» показывается на фотографии как камео.
 Пейзаж из эпизода «Солдат» также показан на фотографии пейзажа микропланеты.
 В сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» возле звезды Волк 359 происходит знаменитое сражение с расой Боргов.
 В художественных фильмах «Люди в чёрном» () и «Люди в чёрном 2» () развиты идеи того, что как наш мир и наша галактика могут быть песчинкой в руках огромного монстра, так и для нас целая галактика может умещаться в шарик размером с грецкий орех или планета может быть размером с футбольный мяч.
 Звезда с тем же именем (но с иным цифровым индексом) — Волк-336 — фигурирует и в фильме «Прибытие» ().

Примечания

Ссылки 
 
 Wolf 359  на сайте TV.com
 Wolf 359 на сайте ShareTV.org 

Фильмы Ласло Бенедека
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1964 года
Телефильмы США
Фантастические фильмы 1964 года
Научно-фантастические фильмы США